Disputò il torneo di doppio di tennis, assieme a Joseph Charles, ai Giochi olimpici di , in cui fu sconfitto agli ottavi di finale.

Collegamenti esterni